Fort James (Gàmbia), a James Island, avui Kunta Kinteh Island
 Fort James (Tobago)
 Fort James (Antigua i Barbuda)
 Fort James (Dakota del Sud), fort històric (construït el 1865 per soldats enviats a protegir els pobladors) el qual es troba a la llista del "National Register of Historic Places in South Dakota", situat prop de Mitchell.
 Fort James (Burrow Island) antic fort a Burrow Island (Anglaterra) 
 Fort James (Dakota del Nord), estació c omercial rebatejada Fort Berthold el 1846
 James Fort, fort construït el 1607 al lloc de la colònia britànica que després fou anomenada Jamestowne